Сюрприз — многозначный термин.

 Сюрприз — в классическом смысле нежданный подарок или неожиданное событие (обстоятельство).
 Сюрприз (фр. La Surprise) — французская мелодрама 2007 года режиссёра Алена Тасма.
 Сюрприз (от англ. folly — причуда, каприз) — архитектурный термин.
  — роман Патрика О’Брайана (1973).

См. также 
 Сюрпрайз (Аризона) (англ. Surprise) — город в округе Марикопа, штат Аризона, США.
 HMS Surprise (Внезапность) — название тринадцати кораблей Королевского флота.